XI чемпионат мира по лёгкой атлетике проходил в японском городе Осака с 25 августа по 2 сентября 2007 года. Соревнования проходили на стадионе Нагаи, вмещающем 50 тысяч зрителей.

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата
 Чемпионат на сайте телеканала Eurosport

Лёгкая атлетика
Лёгкая атлетика
2007 год в лёгкой атлетике
2007
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2007
Спорт в Японии в 2007 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Японии
Лёгкая атлетика
Чемпионаты мира в Японии